De olijfkleurige baardvogel (Stactolaema olivacea) is een vogel uit de familie Lybiidae (Afrikaanse baardvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in oostelijk en zuidoostelijk Afrika en telt 5 ondersoorten:
 Stactolaema olivacea olivacea: zuidoostelijk Kenia en noordoostelijk Tanzania.
 Stactolaema olivacea howelli: Uzungwes- en Mahengegebergte (het oostelijke deel van Centraal-Tanzania).
 Stactolaema olivacea woodwardi: zuidoostelijk Tanzania en noordoostelijk Zuid-Afrika.
 Stactolaema olivacea rungweensis: zuidwestelijk Tanzania en noordelijk Malawi.
 Stactolaema olivacea belcheri: zuidelijk Malawi en noordelijk Mozambique.

Externe link
Avibase

Lybiidae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd